Ховинг — фамилия:

 Ховинг, Томас (1931—2009) — американский куратор искусства, директор Музея искусств Метрополитен.
 Ховинг, Хельга (1862—1947) — шведская оперная певица и театральная актриса датского рождения.

См. также 
 Ховингтон